

Matemática
Ponto crítico (funções) — ponto onde uma função é diferenciável e sua derivada é nula

Pontos extremos de uma função — pontos de máximo e mínimo de uma função

Física
Ponto crítico (termodinâmica) — condição específica de temperatura e pressão acima da qual não se pode mais diferenciar as fases da matéria

Temperatura crítica — temperatura acima da qual a substância pode existir somente na forma de gás

Pressão crítica — é a pressão de vapor da substância na temperatura crítica

Desambiguações de ciências